Кастехон-де-Сос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 31.6 км². Население — 788 человек (на 2010 год). Расстояние — 130 км до административного центра провинции — города Уэска. Столицей муниципалитета является деревня Кастехон-де-Сос.

Транспорт 
От Барселоны до Кастехон-де-Сос можно добраться автобусом с одной пересадкой по маршруту Барселона — Уэска — Бенаске. Из-за того, что эти маршруты накладываются друг на друга на участке Барбастро — Уэска — Барбастро, пересадку можно сделать на автовокзале в Барбастро.

Парапланеризм 
Кастехон-де-Сос является одним из популярнейших мест в Европе для занятий парапланеризмом. Ежегодно здесь проходят национальные и международные соревнования. В деревне Кастехон-де-Сос в летний сезон работают парапланерные школы и профильные магазины.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Уэски